Alagna bezeichnet:
 Alagna (Lombardei), eine italienische Gemeinde in der Provinz Pavia, Region Lombardei
 Alagna Valsesia, eine italienische Gemeinde in der Provinz Vercelli, Region Piemont
 (260508) Alagna, ein Asteroid des inneren Hauptgürtels

Alagna ist der Familienname folgender Personen:
 Michele Alagna Foderá (1913–2002), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von São Gabriel da Cachoeira
 Roberto Alagna (* 1963), französischer Opernsänger 
 Rosario Alagna (1853–1924), italienischer Mathematiker